11-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 12 по 16 марта 1976 года. Победу, пятый год подряд, одержал бельгийский велогонщик Роже Де Вламинк.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов общей протяженностью 882 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1976 на FirstCycling

1976 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1976 году
Март 1976 года